

Miejscowości w Polsce 
 Zawiszów – osada wsi Psary, w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Zawiszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica

Zobacz też 
 Osiedle Zawiszów – dzielnica Świdnicy